Татьяна Борисовна Егорова (Хашхожева; род. 9 марта 1956 года, Нальчик, КБАССР, СССР) — российский государственный деятель, председатель парламента Кабардино-Балкарской Республики с 18 сентября 2014 года.

Биография 
 1979 — учительница русского языка и литературы средней школы № 5 г. Нальчика.
 1980—1990 — работа в комсомольских органах республики.
 1990—1993 — консультант постоянной комиссии Верховного Совета КБР по делам молодежи.
 С 1993 года занимала различные руководящие должности в Аппарате Парламента КБР.
 В марте 2009 года стала депутатом Парламента КБР IV созыва, председатель Комитета Парламента КБР по делам молодежи, общественных объединений и средств массовой информации, заместитель руководителя фракции «Единая Россия».
 В сентябре 2014 года стала председатем парламента Кабардино-Балкарской Республики.

Награды 
 Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
 Почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма»
 Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания РФ
 Почетная грамота КБР
 Почетная грамота Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
 Почетная грамота Парламента КБР
 Знак отличия «Парламент России»,
 Медаль Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность».

Семья 
Замужем. Имеет четверых детей.

Примечания 

Председатели Парламента Кабардино-Балкарии
Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета
Женщины-политики России
Награждённые медалью Патриаршая благодарность